Liochlaena är ett släkte av bladmossor. Liochlaena ingår i familjen Delavayellaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Liochlaena